Clatskanie bezeichnet
 Clatskanie (Volk), indianisches Volk
 Clatskanie (Oregon), Ort in Oregon
 Clatskanie River, Fluss in Oregon

Siehe auch:
 Klaskanine River, Fluss in Oregon